Preusmjeri Nacrt:Vijetnamska narodna mornarica